Mystriosuchus — рід викопних архозаврів з вимерлого ряду фітозаврів (Phytosauria), що існував у пізньому тріасі в Європі.

Скам'янілості 

Рештки плазуна знайдені в Німеччині, Австрії та Італії. Знайдено декілька добре збережених черепів, а в 1995 році виявлено майже повний скелет.

Опис 
Тіло завдовжки до 4 метрів. Лапи короткі, лопатоподібні, що вказує на те, що тварина добре плавала. Череп з довгими та вузькими щелепами схожий на череп сучасних гавіалів, вказує на рибоїдну дієту. Верхня щелепа на кінці зігнута донизу. У M. planirostris верхня щелепа була гладкою, в це час як у M. westphali на ній були два невеликих гребені, які булчіткіше вираженими біля основи та на кінці морди. Плоский вертикальний хвіст теж пристосований до плавання.

Філогенія 
Філогенетична кладограма, що зображує родинні зв'язки Mystriosuchus з іншими фітозаврами, згідно з Stocker (2012):

Примітки

Посилання 
 www.paleodatabase.org 

Фітозаври
Плазуни тріасового періоду
Вимерлі тварини, описані 1896
Вимерлі плазуни Європи